Тенгиз Николаевич Ментешашвили (26 марта 1928 года, Тифлис, Грузинская ССР, ЗСФСР, СССР — 25 апреля 2016 года, Москва, Российская Федерация) — советский грузинский партийный и государственный деятель, секретарь Президиума Верховного Совета СССР (1982—1989).

Биография 
Член Коммунистической партии с 1952 года. Образование высшее: в 1950 году окончил Грузинский политехнический институт им. С. М. Кирова по специальности инженер-механик.

С 1945 года — студент Тбилисского политехнического института.

С августа 1950 года — инженер, с декабря 1950 года — инженер-конструктор Закавказского металлургического завода.

С марта 1952 года — второй секретарь Руставского городского комитета ЛКСМ Грузии.

С июня 1953 года — инструктор, с мая 1956 года — заместитель заведующего отделом ЦК ЛКСМ Грузии.

В январе-апреле 1958 года — секретарь, с апреля 1958 года — второй секретарь ЦК ЛКСМ Грузии.

С марта 1961 года — заместитель заведующего отделом промышленности и транспорта ЦК КП Грузии.

С апреля 1963 года — первый секретарь Руставского городского комитета КП Грузии.

С марта 1966 года — заместитель заведующего отделом торговли ЦК КП Грузии.

С января 1968 года — заместитель заведующего отделом легкой и пищевой промышленности ЦК КП Грузии.

С июля 1972 года — заместитель заведующего отделом организационно-партийной работы ЦК КП Грузии.

С февраля 1974 года — второй секретарь, с января 1976 года — первый секретарь Тбилисского городского комитета КП Грузии.

С ноября 1982 года — секретарь Президиума Верховного Совета СССР.

В мае 1989 года — январе 1992 года — член Совета Национальностей Верховного Совета СССР, член Комитета Верховного Совета СССР по вопросам правопорядка и борьбе с преступностью.

Кандидат в члены ЦК КПСС (1986—1990). Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР (1974—1989) от Грузинской ССР. Народный депутат СССР, член Верховного Совета СССР (1989—1991).

С января 1992 года на пенсии.

Почётный иностранный член Российской академии художеств.

Скончался 25 апреля 2016 года в Москве.

Был женат на Цинари Копадзе, в браке родилось двое сыновей — Николай (род. 4 июня 1968 года) и Георгий (род. 6 ноября 1969 года).

Награды 
 Орден Чести (1998)
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Трудового Красного Знамени (25.03.1988)
 Орден «Знак Почёта»
 Почётный гражданин Тбилиси (1982)

Примечания

Ссылки 
 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&C5D/ceca54f7/index Биография на сайте «AzLibr»]

Члены городских комитетов ВЛКСМ
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Секретари Президиума Верховного Совета СССР
Депутаты Совета Национальностей от Грузинской ССР
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 10-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 9-го созыва
Народные депутаты СССР от округов Грузинской ССР
Выпускники Грузинского технического университета
Почётные члены РАХ
Первые секретари Руставского горкома КП Грузии
Первые секретари Тбилисского горкома КП Грузии
Члены ЦК ЛКСМ Грузии
Вторые секретари Тбилисского горкома КП Грузии
Члены Совета Национальностей (1989—1991)
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 6-го созыва
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Почётные граждане Тбилиси